Заварзино — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Находится на юго-западе региона, в  северной части  района  около реки Веть.  

Уличная сеть не развита.

История 
В  1802—1924 годах земли поселения  Заварзина входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1995 года деревня входила в Томсинский сельсовет.  Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Томсинской волости.

Законом Псковской области от 3 июня 2010 года Томсинская волость была упразднена и путём объединения с Глембочинской, Долосчанской, Дубровской и Лавровской волостями к 1 июля 2010 года было образовано новое муниципальное образование «Себежское», куда и вошла деревня Заварзино.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство .

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам .

Примечания

Ссылки 
  Заварзино на Викимапии

 Населённые пункты Себежского района